Lamborghini 291 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный группой конструкторов команды Scuderia Modena и принимавший участие в Чемпионате мира Формулы-1  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Формулы-1
291